Евреи наряду с христианами и мусульманами участвовали в работорговле и владели рабами.  После открытия Нового света  (1490-е гг.)   и изгнания евреев из Испании и Португалии, они стали принимать всё более активное участие в трансатлантической торговле, в том числе и работорговле.

В 1991 году движение Нация ислама опубликовало книгу «Тайные взаимоотношения чёрных и евреев» (The Secret Relationship Between Blacks and Jews), в которой утверждалось, что евреи якобы доминировали в североатлантической работорговле. Несколько более поздних научных работ (М. Перри, П. Финкельман) опровергли этот тезис. Эти учёные доказали, что евреи не оказали определяющего влияния на развитие работорговли в средние века в Европе, Африке и обеих Америках. .

Исследователь работорговли Джейсон Г. Сильверман описывал участие евреев в работорговле на юге США как незначительное. По его  словам, если бы на Юге не было ни одного еврея, то это никак бы не повлияло на расцвет и упадок рабства в южных штатах. Доля евреев среди рабовладельцев составляла 1,25%, была меньшей, чем доля среди рабовладельцев самих афроамериканцев, и то, как они обращались с рабами, ничем не отличалось от обращения других рабовладельцев.

Латинская Америка и Карибские острова 

Евреи участвовали в европейской колонизации Америк и владели рабами в Латинской Америке и на Карибских островах. Их присутствие было наиболее заметным в Бразилии и Суринаме, а также на Барбадосе и Ямайке. В Суринаме евреи владели многими крупными плантациями. Многие этнические евреи в Новом свете, особенно в Бразилии, были выкрестами,  но так как многие из них продолжали отправлять иудейские обряды, проведение различия между евреями и неевреями представляется затруднительным.

Атлантическая работорговля 

Вследствие атлантической работорговли значительное число негров было перемещено из Африки в Америку, преимущественно по маршруту «Треугольной торговли».
Участие евреев в атлантической работорговле возросло в результате двух исторических событий:  изгнания евреев из Испании и Португалии и открытия Нового света.
После Альгамбрского декрета в 1490-х гг. множество евреев эмигрировало из Испании и Португалии среди прочих мест в Америку и Голландию. Они создали значительную сеть торговых семейств, что позволило им обмениваться капиталом и информацией и способствовало подъёму хозяйства в Южной Америке.    Другие евреи остались в Испании и Португалии, притворно приняв христианство (криптоиудеи).

Единственное место, где евреи были близки к полному доминированию над системой плантаций в Новом свете — это в голландских колониях  Кюрасао и Суринаме. Но голландские владения были небольшими по территории, а период, когда они играли важную роль, непродолжительным. К тому времени, когда работорговля и европейские сахарные плантации достигли пика своего развития в XVIII веке, участие евреев сократилось в размерах в результате предпринимательской активности британских и французских плантаторов, которые не допускали евреев в свою среду.  В XIX веке евреи владели рядом хлопковых плантаций на юге США, но их число были весьма незначительным.

См. также 
 Цви Мигдаль

Примечания

Литература 

 Abrahams, Israel, Jewish life in the middle ages, The Macmillan Co., 1919
 Austen, Ralph A., "The Uncomfortable Relationship:  African Enslavement in the Common History of Blacks and Jews", in Strangers & neighbors: relations between Blacks & Jews in the United States,  Maurianne Adams (Ed.), Univ of Massachusetts Press, 1999, pp 131–135.
 Bloom, Herbert I., A study of Brazilian Jewish history 1623-1654: based chiefly upon the findings of the late Samuel Oppenheim, 1934.
 Brackman, Harold, Jew on the brain: A public refutation of the Nation of Islam's The Secret relationship between Blacks and Jews (self-published), 1992. Later re-named and re-published as Farrakhan's Reign of Historical Error: The Truth behind The Secret Relationship (published by the Simon Wiesenthal Center).  Expanded into a book in 1994:  Ministry of Lies: The Truth Behind the Nation of Islam's "the Secret Relationship Between Blacks and Jews"  (published by Four Walls, Eight Windows).
 Caplan, Marc Jew-Hatred As History: An Analysis of the Nation of Islam's "The Secret Relationship" (published by the Anti Defamation League), 1993.
 Davis, David Brion,  "Jews in the Slave Trade", in Culturefront (Fall 1 992) pp 42–45.
 Drescher, Seymour, "The Role of Jews in the Transatlantic Slave Trade", in Strangers & neighbors: relations between Blacks & Jews in the United States,  Maurianne Adams (Ed.), Univ of Massachusetts Press, 1999, pp 105–115.
   Drescher, Seymour, (EAJH) "Jews and the Slave trade", in  Encyclopedia of American Jewish history, Volume 1,  Stephen Harlan (Ed.), 1994, page 414-416.
  Drescher, Seymour, (JANCAST)   "Jews and New Christians in the Atlantic Slave Trade" in The Jews and the Expansion of Europe to the West, 1400-1800,  Paolo Bernardini (Ed.), 2004, p 439-484.
 Faber, Eli,  Jews, Slaves, and the Slave Trade: Setting the Record Straight,  New York University Press, 1998.
 Friedman, Saul S.   Jews and the American Slave Trade, Transaction, 1999.
 Hastings, James, Encyclopedia of Religion and Ethics, Scribners, 1910.
 Graetz, Heinrich, Geschichte der Juden von den ältesten Zeiten bis auf die Gegenwart: 11 vols. (History of the Jews; 1853–75), impr. and ext. ed., Leipzig: Leiner; reprinted: 1900, reprint of the edition of last hand (1900): Berlin: arani, 1998, ISBN 3-7605-8673-2.  English translation by Philipp Bloch.
 Kritzler, Edwards  Jewish Pirates of the Caribbean: How a Generation of Swashbuckling Jews Carved Out an Empire in the New World in Their Quest for Treasure, Religious Freedom—and Revenge,	Random House, Inc., 2009.
 Nation of Islam, The Secret relationship between Blacks and Jews, Nation of Islam, 1991
 Raphael, Marc Lee, Jews and Judaism in the United States a Documentary History (New York: Behrman House, Inc., Pub, 1983).
 Roth, Cecil, A history of the marranos,	Meridian Books, 1959.
 Schorsch, Jonathan, Jews and blacks in the early modern world,	Cambridge University Press, 2004.
 Wiznitzer, Arnold, Jews in colonial Brazil, 	Columbia University Press, 1960.

Рабство
Торговля людьми